ГБОУ СОШ (Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Средняя Образовательная Школа) с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян (Школа № 1288) — государственное образовательное учреждение Северного окружного управления образования Департамента образования города Москвы. Школа была преобразована 9 ноября 2012 в результате слияния школы № 1244 и школы № 1288 Хорошёвского района Москвы. В 2014 году в состав школы № 1288 вошла школа № 148, а в 2016 году школа № 643.

Структурные подразделения 
 Дошкольные:
 СП «Апельсин» (улица Куусинена, 4Ак2)
 СП «Голубята» (Хорошевское шоссе, 68А)
 СП «Колосок» (Ходынский бульвар, 9с2)
 СП «Непоседы» (улица Куусинена, 3)
 СП «Светлячок» (улица Зорге, 14к3)
 СП «Тигрята» (Хорошевское шоссе, 82к10)
 СП «Хорошёнок-1» (3-й Хорошевский проезд, 2)
 СП «Хорошёнок-2» (Хорошевское шоссе, 54)
 СП на улице Зорге, 18к2

 Школьные:
 СП №5 и №6 (Бывшая школа № 148, Хорошевское шоссе, 64А)
 СП №9 (Бывшая школа № 643, Хорошевское шоссе, 21)
 СП №8 (Бывшая школа № 1244, Хорошевское шоссе, 3)
 СП №7 (Школа № 1288, улица Поликарпова, 3А)

История школы

История школы № 148 

Школа № 148 была открыта в 1935 году при военном городке на Ходынском поле. В мае 1942 года в здании школы был сформирован 72-й гвардейский миномётный полк. Существовала традиция перед последним звонком сажать напротив здания школы кусты смородины, жасмина и шиповника. К 40-летию победы был открыт школьный музей. В 1988 году рядом по типовому проекту был построен новый учебный корпус, соединённый переходом со старым. В 2014 году была присоединена к школе 1288 под названием «структурное подразделение №5».

История школы № 643 

Школа № 643 была построена в 1938—1939 гг. перед самой Великой Отечественной войной, и с этого момента начинается её насыщенная история существования. До 1957 года школа существовала как мужская. В послевоенные годы в ней учились сыновья офицеров высшего состава. Во время войны, когда страна все силы полагала ради будущей победы, в здании школы располагался госпиталь, здесь лечили раненых. Например, в кабинете физики располагался рентген. Прошли годы кровавой и безжалостной войны с фашизмом, драгоценная победа вырвана ценой многих человеческих жизней. Страна начинает следующий период жизни — мирный. В 1946—1947 гг. оставшиеся в Москве немецкие военнопленные строят в окрестности школы военный городок. Школа еще остается мужской. И только в 1957 году, когда во всей стране открываются смешанные школы, её двери открываются также и для девочек и она получает № 643. Следует упомянуть, что первый выпуск был в 1941 году, и практически все ученики, а вместе с ними и педагоги ушли на фронт. В советское время в школе действовала пионерская дружина имени героя Советского Союза Александра Чекалина. Следует отметить тот факт, что школа не меняла своего номера на протяжении всего периода своего существования, хотя и в разное время подчинялась разным административным органам. Также в школе за время её существования сменилось несколько директоров. Школа рассчитана на 450 школьников, однако в середине 90-х годов в ней училось более 700 учеников, занятия проходили в две смены. В 2003 году выпустили сборник «Учителя Москвы», в который вошли биографии учителей, в разное время работавших в школе: Рыбиной В. А., Малыгиной О. А., Мазановой В. П., Харит О. А., Тряковой Л. Р. и др. В школе существует добрая традиция — выйдя из стен школы, некоторые ученики возвращаются назад и работают в ней уже в качестве учителей. В 2009 году школа была закрыта на капитальный ремонт, после которого она так и не открылась (во время ремонта произошел пожар). 21 февраля 2011 года школа № 643 была расформирована путём присоединения к школе № 1244. В 2013-2016 годах проводилась полная реконструкция здания школы путём сноса старого и строительства нового. 1 сентября 2016 года школа вновь открыла свои двери, став структурным подразделением № 9.

История школы № 1244 

Школа № 1244 была открыта 25 ноября 1955 года, и изначально это была средняя общеобразовательная школа № 84. Здание школы (Хорошёвское шоссе, д.3) является блочным и имеет 5 этажей. Школа была построена по экспериментальному проекту Т-2 за 73 рабочих дня. С 1963 по 1989 год в школе существовала традиция трудовых лагерей. В 1968 году школа сменила номер и стала общеобразовательной школой № 73 с изучением отдельных предметов на французском языке. С 1970-х годов учителя школы начинают сотрудничество с Академией Педагогических Наук СССР, и в школе производится внедрение различных форм урочной и внеурочной деятельности. В 1997 году школу переименовывают в общеобразовательную среднюю школу с углубленным изучением французского языка № 1244.

История школы № 1288 
Школа № 1288 была открыта в 1951 году, как женская школа № 157 (с 1952 года там могут обучаться дети обоих полов). Пятиэтажное кирпичное здание школы было построено по типовому проекту Л. А. Степановой и располагалось по адресу: 1-й Беговой проезд, дом 3 (ныне улица Поликарпова). С 1964 года это специальная школа № 39 с преподаванием ряда предметов на английском языке, а с 1996 года — средняя общеобразовательная школа № 1288 с углублённым изучением английского языка.

В 2010 году в рамках года Франции в России в школе № 1288 началась реализация российско-французского культурно-образовательного проекта. В рамках этого проекта началось сотрудничество с колледжем и лицеем Сан-Луи города Шатолен. С 2011 года школа № 1288 участвует в пилотном проекте Правительства Москвы по развитию общего образования. В октябре 2012 года школа № 1288 заняла 158 место в рейтинге лучших школ Москвы, составленном Департаментом образования по результатам образовательной деятельности, в 2014 году школа оказалась на 77 месте данного рейтинга. 24 октября 2012 года школе было присвоено имя советской разведчицы Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян.

Объединение школ 
9 ноября 2012 года школы № 1244 и № 1288 были объединены, в результате чего было образовано ГБОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян. В бывшем здании школы № 1244 (главное здание) разместилось французское отделение, а в здании школы № 1288 (второе здание) разместилось английское отделение. В сентябре 2013 года все ученики с 8 по 11 класс, а также некоторые начальные классы объединились в здании бывшей школы № 1244, остальные остались в корпусе школы № 1288. Согласно проекту планировки 11 квартала Хорошевского района предусмотрен снос здания школы № 1288 по адресу ул. Поликарпова, дом 3а и строительство новой школы на 1000 ученических мест с временным перебазированием учеников и педагогического состава в Политехнический колледж № 8 по адресу 1-й Хорошёвский проезд, владение 8.

Школа сегодня 
Приоритетным направлением работы школы, исходя из её статуса школы с углубленным изучением иностранных языков, является профильное лингвистическое образование. В школе изучаются французский, английский, испанский и немецкий языки.  В школе организовано ученическое самоуправление. Ежегодно осуществляется международный обмен с французским лицеем Lycée Pilote Innovant International в городе Жонэ-Клан. Также осуществляются лингвистические стажировки в международной школе Shane Global School в британском городе Гастингс.

ГБОУ Школа № 1288 регулярно получает Грант Мэра Москвы за достижение высоких образовательных результатов, занимая место в первой сотне рейтинга (ТОП-400), а также входит в рейтинг лучших школ России (ТОП-500).
Школа – активный участник городских проектов предпрофессионального образования «Медицинский класс в московской школе» (класс открыт в 2015 г.) и «Инженерный класс в московской школе» (класс открыт в 2017 г.), проекта «Школа Новых Технологий» (на протяжении 4-х лет имеет статус «Золотой участник ШНТ», входя в пятерку лидеров). С 2018 года углубленное математическое образование, начиная с 7 класса, реализуется в рамках проекта «Математическая вертикаль», Ресурсным центром, курирующим данное направление в школе, является факультет математики НИУ ВШЭ.

С 2018 года школа является участником проекта «Распределенный лицей НИУ ВШЭ». На уровне среднего общего образования осуществляется подготовка обучающихся по направления: Гуманитарные науки, Экономика и социальные науки, Юриспруденция. Обучение проводится в соответствии с учебными планами лицея НИУ ВШЭ. В рамках проекта обучающиеся принимают участие в объединенном лектории НИУ ВШЭ и  «Покровского квартала», межрегиональной олимпиаде школьников «Высшая проба», факультетских днях и Университетских субботах НИУ ВШЭ.

Положение в рейтингах 
После своего преобразования, школа многократно входила в первую сотню списка лучших школ Москвы, который был составлен Департаментом образования и науки города Москвы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт школы

Школы Москвы
Хорошёвский район